Le titre de kronprins, en danois, en norvégien et en suédois, ou krónprins  en islandais (littéralement « prince de la Couronne ») est le titre donné aux princes héritiers dans les pays scandinaves :
 les kronprinser danois (au féminin, ) ;
 l’unique krónprins islandais (au féminin, ), le prince Frédéric de Danemark et d’Islande (roi de Danemark sous le nom de « Frédéric IX »), sous la brève période de monarchie autonome islandaise (1918-1944) ;
 les kronprinser norvégiens (au féminin, ) ;
 les kronprinsar suédois (au féminin, ).

Aussi :